Alliance (Carolina del Nord)
 Alliance (Nebraska)
 Alliance (Nova Zelanda)
 Alliance (Ohio)